Буглов:
 Буглов (Лановецкий район) — село в Тернопольской области, Украина.
 Буглов (стоянка) — стоянка эпохи среднего палеолита.